Красная линия () — линия метрополитена в Стокгольме. Открыта в 1964 году. На линии действуют два маршрута — T13 и T14.

Пассажиропоток 
Наиболее высокий среднесуточный пассажиропоток на Красной линии наблюдался на станции метро Т-Централен (по состоянию на 2015 год).

Пересадки

Маршруты

T13 
 «Ропстен» ()
 «Йердет» ()
 «Карлаплан» ()
 «Эстермальмсторг» ()
 «Т-Централен» ()
 «Гамла стан» ()
 «Слюссен» ()
 «Мариаторгет» ()
 «Зинкенсдамм» ()
 «Хурнстулль» ()
 «Лильехольмен» ()
 «Аспудден» ()
 «Эрнсберг» ()
 «Аксельсберг» ()
 «Мелархёйден» ()
 «Бреденг» ()
 «Сетра» ()
 «Шерхольмен» ()
 «Ворберг» ()
 «Ворбю горд» ()
 «Масмо» ()
 «Фиттья» ()
 «Альбю» ()
 «Халлунда» ()
 «Норсборг» ()

T14 
 «Мёрбю сентрум» ()
 «Дандерюдс шукхус» ()
 «Бергсхамра» ()
 «Университетет» ()
 «Текниска хёгскулан» ()
 «Стадион» ()
 «Эстермальмсторг» ()
 «Т-Централен» ()
 «Гамла стан» ()
 «Слюссен» ()
 «Мариаторгет» ()
 «Зинкенсдамм» ()
 «Хурнстулль» ()
 «Лильехольмен» ()
 «Мидсоммаркрансен» ()
 «Телефонплан» ()
 «Хегерстенсосен» ()
 «Вестерторп» ()
 «Фруенген» ()

См. также 
 Синяя линия (Стокгольмский метрополитен)
 Зелёная линия (Стокгольмский метрополитен)

Ссылки 
 Описание Красной линии на сайте Tunnelbana.ru

Примечания 

 
Линии метрополитена, построенные в 1964 году